Willem Noordenbos ist der Name folgender Personen:

 Willem Noordenbos (Mediziner, 1875) (1875–1954), niederländischer Chirurg
 Willem Noordenbos (Mediziner, 1910) (1910–1990), niederländischer Chirurg